Святосла́в Алекса́ндрович Володи́меров (1868 — 13 марта 1917) — русский политический и государственный деятель, участник правомонархического движения, член Государственной думы от Орловской губернии.

Биография 

Из потомственных дворян Орловской губернии. Землевладелец Орловского и Малоархангельского уездов (1076 десятин).

Окончил лицей в память цесаревича Николая (1888), слушал лекции на юридическом факультете Московского университета в качестве лицейского студента.

В 1891 году, по окончании университетского отделения лицея, поселился в родовом имении Орловской губернии. Занимался сельским хозяйством и общественной деятельностью. Избирался Орловским уездным предводителем дворянства, почётным мировым судьей Болховского (1892) и Орловского уездов.

В октябре 1905 года, в ходе первой русской революции, основал партию «Союз законности и порядка», впоследствии ставшую орловским отделом Союза русского народа, а также газету «Орловская речь», выходившую с 16 октября 1905. Состоял почетным членом Орловского губернского отдела СРН. Участвовал в съездах Объединенного дворянства и Всероссийских съездах земских деятелей в июне и августе 1907. Имел чин коллежского асессора (1907).

Баллотировался в Государственную думу первого созыва, но не прошел. В 1907 году был избран членом III Думы от Орловской губернии, входил во фракцию правых. С 1909 года издавал газету «Земщина», близкую к фракции правых, в которой публиковался и сам. Состоял членом комиссий: земельной, продовольственной, по переселенческому делу, о неприкосновенности личности, распорядительной, финансовой.

Активно участвовал в правомонархическом движении: был членом-учредителем Союза русского народа, кандидатом в члены Главного совета (1908—1910), членом Главного совета (с 23 мая 1910) СРН, в 1912 году был избран председателем Санкт-Петербургского отдела СРН имени Симеона Богоприимца и членом Главной палаты «Русского народного союза имени Михаила Архангела», состоял членом Русского собрания (1907—после 1912), с 1910 года входил в правление Союза правой печати и редакционную комиссию Книги русской скорби.

Выставлял свою кандидатуру на выборах в IV думу, но не набрал достаточно голосов.

9 марта 1915 года был назначен исполняющим должность Томского вице-губернатора. Во время Февральской революции был растерзан толпой, по другим данным — погиб в 1919 году.

Сочинения 
 Просвет в сельском хозяйстве России. Доклад. — Орел, 1902.
 Интеллигентный неонационализм // Вестник Русского Собрания. — 1908, № 30.
 Крестьяне и земля. — СПб, 1908.
 Накануне расплаты (Политический очерк). — СПб, 1912.
 Куриная слепота // Московские ведомости. — 1914, № 27.
 Пчелкин хутор. Как быть, чтоб бедно не жить? — 2-е изд. — Пг, 1915.

Примечания

Источники 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.
 Биография на Хроносе.

Выпускники Катковского лицея
Орловские уездные предводители дворянства
Издатели Российской империи
Публицисты Российской империи
Члены Русского собрания
Члены Союза русского народа
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Томские вице-губернаторы
Жертвы революционного террора в Российской империи